Het Embassy World Snooker Championship 1996 vond plaats van 20 april tot en met 6 mei 1996 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. Titelverdediger Stephen Hendry won het toernooi voor de vijfde keer op rij en de zesde keer in totaal.

Prijzenpot 
 Winnaar: £ 200.000,-
 Finalist: £ 120.000,-
 Halvefinalist: £ 60.000,-
 Kwartfinalist: £ 30.500,-
 Laatste 16: £ 16.000,-
 Laatste 32: £ 9.000,-
 Hoogste break: £ 17.000,-
 Maximumbreak: £ 147.000,-

Hoofdtoernooi

Century breaks
 144, 138, 137, 123, 109, 107, 100, 100 - Peter Ebdon
 144, 115 - Tony Drago
 139, 126, 120, 106, 103, 102, 102, 101, 100 - Ronnie O'Sullivan
 137, 130, 104, 101 - John Higgins
 135, 125, 121, 118, 113, 110, 108, 106, 105, 104, 104 - Stephen Hendry
 129 - Jason Ferguson
 125 - Alan McManus
 123, 120, 101 - Dave Harold
 116, 105, 104, 103 - Steve Davis
 115 - Anthony Hamilton
 110 - Darren Morgan
 109 - Ken Doherty
 103 - Euan Henderson
 100 - Jimmy White

Opvallendheden
Tijdens het World Snooker Championship 1996 maakten de spelers samen 48 century breaks (100+ punten in één beurt). Daarmee vestigden ze een nieuw record, dat bleef staan tot het wereldkampioenschap 1998.
 Alain Robidoux diende een klacht in tegen Ronnie O'Sullivan omdat die bijna een volledig frame linkshandig speelde tegen hem. Robidoux vond dit een vorm van minachting. Ter verweer speelde O'Sullivan drie frames met links tegen Rex Williams, meervoudig finalist van WK's zoals die in de jaren 60 werden gespeeld. Hij won die alle drie. Daardoor werd zijn linkshandige spel van afdoende niveau bevonden en de klacht tegen hem (voor het in diskrediet brengen van de sport) ongegrond verklaard.
Verliezend finalist Peter Ebdon haalde in 2002 voor de tweede keer de finale en moest daarin opnieuw tegen Stephen Hendry, waarvan hij toen wel won.

1996
Sport in 1996